Der Kanton Carmaux-2 Vallée du Cérou ist ein französischer Wahlkreis für die Wahl des Départementrats im Arrondissement Albi im Département Tarn in der Region Okzitanien; sein Bureau centralisateur befindet sich in Carmaux.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 40 Gemeinden und Gemeindeteilen mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Carmaux-2 Vallée du Cérou